Broadfield (Lancashire), Engeland
Broadfield (Leyland), Lancashire, Engeland
Broadfield (Greater Manchester), Engeland
Broadfield (Inverclyde), Scotland
Broadfield (Pembrokeshire), Wales
Broadfield (Crawley), West Sussex, Engeland
Broadfield (Nieuw-Zeeland), Nieuw-Zeeland